Майк, Міккі і / або Майкл Кітінг (і / або аналогічний) може означати:

 Майкл Кітінг (актор) (1947 р.н.) — британський актор, відомий своєю роллю у фільмі Vila RESTAL Блейк 7;
 Майкл Кітінг (Херлера) (1944 р.н.) — ірландський менеджер і колишній гравець;
 Майкл Кітінг (ірландський політик) (1947 р.н.) — ірландський політик з Дубліна;
 Майкл Кітінг (Манітоба політик) — американський політик;
 Майкл Кітінг (політолог) (1950 р.н.) — шотландський політолог;
 Майкл Кітінг (державний службовець) (1940 р.н.) — австралійський державний службовець;
 Майкл Кітінг (Сполучене Королівство) (1959 р. н.) — заступник спеціального представника ООН по Афганістану;
 Міккі Кітінг (1931—2004) — канадський хокеїст;
 Mike Кітінг (хокей з шайбою) (1957 р.н.) — канадський хокеїст.

Посилання 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок